Rivière Saint-Charles peut se référer à:

Toponymes

La rivière Saint-Charles, cours d'eau dans la ville de Québec, Capitale-Nationale, Québec, et qui borde également la réserve indienne de Wendake.
 La rivière Saint-Charles, cours d'eau dans la ville de Varennes, MRC Marguerite-D'Youville, Montérégie, Québec.
 La rivière Saint-Charles, cours d'eau dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield, MRC de Beauharnois-Salaberry, Montérégie, Québec. 
 Le parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger, dans la ville de Québec (ville), Capitale-Nationale, Québec.

La rivière Saint-Charles (en anglais : ), un affluent de la rivière Arkansas, dans l'état du Colorado, aux États-Unis.